Növényi Norbert (1925) birkózó, edző, pankrátor 
 Növényi Norbert (1957) olimpiai bajnok birkózó, kickbokszoló, edző, színész, előbbinek a fia